Der Rajon Pidhajzi (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon in der Oblast Ternopil.

Geographie 
Der Rajon lag im Westen der Oblast Ternopil, er grenzte im Nordwesten an den Rajon Bereschany, im Nordosten an den Rajon Kosowa, im Osten an den Rajon Terebowlja, im Südosten auf einem kurzen Stück an den Rajon Butschatsch, im Süden an den Rajon Monastyryska sowie im Westen an den Rajon Halytsch (Oblast Iwano-Frankiwsk) und auf einem kurzen Stück an den Rajon Rohatyn (Oblast Iwano-Frankiwsk).

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Russischen Krieges im Juni 1941 ins Generalgouvernement in den Distrikt Galizien und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Ende 1962 wurde der Rajon aufgelöst und dem Rajon Bereschany zugeschlagen, am 6. Dezember 1991 wiederhergestellt und ist seit 1991 ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Ternopil.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde und 21 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 36 Dörfer

Stadt

Dörfer

Weblinks

Einzelnachweise 

Pidhajzi
Rajon Ternopil
Aufgelöst 2020